Made in France (englisch für Hergestellt in Frankreich) steht für:

 Made in France (Herkunftshinweis), Herkunftshinweis für in Frankreich hergestellte Produkte
 Made in France (Film), französischer Thriller aus dem Jahr 2015 
 Made in France (Mireille-Mathieu-Album), Album und Kompilation von Mireille Mathieu aus den Jahren 1967 und 2017
 Made in France (Mireille-Mathieu-Lied), Lied von Mireille Mathieu aus dem Jahr 1985 
 Made in France (Vicky-Leandros-Album), Kompilation von Vicky Leandros aus dem Jahr 2002
 Made in France (Jeanne-Mas-Album), Studioalbum von Jeanne Mas aus dem Jahr 2012